YLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leaf Rapids (Manitoba) (Canada)
 ylr – codice ISO 639-3 della lingua yalarnnga